Nazareners (kunstenaars)
 Nazoreeërs

Zie ook
 Nazarener